Lush Life () — тринадцатый студийный альбом американской певицы Линды Ронстадт, вышедший в 1984 году. Он достиг миллионных продаж и платинового статуса RIAA. Записи были сделаны вместе с Нельсоном Риддлом, легендарным американским аранжировщиком музыки для биг-бэндов, наиболее известным по своему многолетнему сотрудничеству с Фрэнком Синатрой. Диск стал второй частью джазовой совместной трилогии певицы и композитора. Три номинации на премию «Грэмми», включая победы в категориях  и . И ещё была номинация 1986 года: Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение (где уступила Уитни Хьюстон).

История 
Альбом вышел в ноябре 1984 года на лейблах Elektra Records/Asylum Records.
Диск стал вторым альбомом с платиновым статусом, созданным совместно с Линдой и Нельсоном Риддлем и 10-м для Ронстадт диском с более чем миллионным тиражом.
Альбом получил умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, имел коммерческий успех и тираж в 1 млн копий и платиновую сертификацию RIAA. Альбом занял позицию № 3 в чарте Top Jazz Albums, в американском хит-параде Billboard 200 диск занял 13-е место.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям базы данных Discogs.

Музыканты:
 Линда Ронстадт — вокал
 Нельсон Риддл — дирижёр, аранжировка
  — гитара
 Боб Магнуссон — бас-гитара
  — фортепиано
  — ударные
 Дэвид Фризина — концертмейстер; скрипка («When Your Lover Has Gone»)
  — гармоника («Skylark»)
  — труба («Mean to Me»)
  — тенор-саксофон («When Your Lover Has Gone», «You Took Advantage of Me» и «Sophisticated Lady»)
  — ударные («You Took Advantage of Me» и «Can’t We Be Friends»)
  — труба («Can’t We Be Friends»)
 Чонси Уэлш — тромбон («My Old Flame»)

Технический персонал:
 Питер Эшер — музыкальный продюсер
  — запись, микширование
 Мюррей Дворкин — ассистент звукорежиссёра по записи, ассистент звукорежиссёра по микшированию
  — 
 Глория Бойс — координатор альбома
  — арт-директор, дизайнер
  — арт-директор, дизайнер
 Роберт Блейкман — фотография
 Дженни Шорр — стилист по гардеробу

Позиции в хит-парадах 
Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 The Definitive Linda Ronstadt Homepage

Джазовые альбомы США
Альбомы Elektra Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Питером Эшером
Альбомы Линды Ронстадт